NRM — аббревиатура:
 NRM (от ) — Национальный железнодорожный музей Великобритании.
  — белок, кодируемый одноимённым геном.
 N.R.M. — белорусская рок-группа.